Chaponella heterochaeta är en ringmaskart som beskrevs av Rullier 1972. Chaponella heterochaeta ingår i släktet Chaponella och familjen Sabellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
heterochaeta